Малезија се први пут појавила на Олимпијским играма 1948. године. Од тада Малезија је пропустила само једне Летње олимпијске игре и то 1980. када се придружила бојкоту игара у Москви.

На Зимским олимпијским играма Малезија никада није учествовала и никада није била домаћин олимпијских игара.

Малезијски олимпијци су закључно са 2008. годином освојили 4 медаље на олимпијадама, 2 сребрне и 2 бронзане, све на Летњим олимпијским играма. 

Национални олимпијски комитет Малезије (-{Olympic Council of Malaysia}-) је основан 1953. а признат од стране МОКа 1954. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Малезија на олимпијским играма